Il torneo femminile di beach volley alla XXVII Universiade si è svolto dal 6 al 12 luglio 2013 a Kazan', in Russia.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Tabelloni

Tabellone vincenti

Parte alta

Parte bassa

Tabellone perdenti

13º-24º posto

7º-12º posto

5º-6º posto

Finali 

Beach volley alla XXVII Universiade